Málkov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Beroun, siehe Málkov u Suchomast
Gemeinde im Okres Chomutov, siehe Málkov u Chomutova
Málkov, Ortsteil von Přimda, Okres Tachov, siehe Málkov (Přimda)

Drahenický Málkov, Ortsteil von Blatná, Okres Strakonice
Lnářský Málkov, Ortsteil von Kadov u Blatné, Okres Strakonice

Siehe auch: Malkow